Eustathe (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

Personnalités 
 Eustathe de Sébastée, promoteur du monachisme chrétien en Asie Mineure, évêque de Sébastée, rattaché à l'hérésie des « pneumatomaques » († v. 377) ;
 Eustathe de Constantinople, patriarche de Constantinople († 1025) ;
 Eustathe Rhomaios, juriste byzantin (ca. 975–1034) ;
 Eustathe Macrembolite, romancier grec ().

Saints des Églises chrétiennes 
 Eustathe de Galatie, et ses deux frères, Thespessios et Anatole, martyrs en Galatie ; célébrés localement le 20 novembre († vers 300) ;
 Eustathe d'Ancyre, ou Eustathe de Galatie (différent du précédent) ou , martyr à Ancyre (aujourd'hui Ankara) en Galatie, torturé puis jeté dans une rivière ; célébré localement le 28 juillet († vers 316) ;
 Eustathe d'Antioche, évêque de Bérée (aujourd'hui Alep) en Bithynie puis d'Antioche ; célébré le 21 février († 338) ;
 Eustathe de Mtskheta, ou Eustache de Mcketa, d'origine perse, installé à Mtskheta, alors capitale de l'Ibérie ou Géorgie, martyr à Tbilissi ; célébré localement le 29 juillet () ;
 Eustathe de Thessalonique, grammairien byzantin, archevêque de Thessalonique ; célébré le 20 septembre († vers 1194 ou 1198) ;
 Eustathe de Serbie, né dans le Monténégro, moine à Chilandar à la République monastique du mont Athos, puis évêque de Zéta et enfin archevêque de toute la Serbie ; célébré le 4 janvier († 1286).

Références

Voir aussi